Jacques Chevalier (1882-1962), philosophe et homme politique français ;
 Jacques Chevalier (1928-), acteur français ;
 Jacques Chevalier (1961-), humoriste québécois.